Павел Первушин:
 Первушин, Михаил Григорьевич (1860—1920-е гг.) — генерал-майор РИА, командир Невского 1-го пехотного полка.
 Первушин, Михаил Михеевич (ум. 1891) — священнослужитель Русской православной церкви, оспопрививатель.